Joanny Thévenoud (1878-1949), prêtre et évêque missionnaire français ;
Thomas Thévenoud (né en 1974), homme politique français.

Voir aussi
 .
Patronyme français